Sheffield bezeichnet verschiedene Orte:

In England:
 Sheffield

In Australien:
 Sheffield (Tasmanien)

In den USA:
 Sheffield (Alabama)
 Sheffield (Illinois)
 Sheffield (Iowa)
 Sheffield (Massachusetts)
 Sheffield (Ohio)
 Sheffield (Pennsylvania)
 Sheffield (Texas)
 Sheffield (Vermont)

Sheffield steht für:
 eine Einheit zur Bestimmung der Glättegüte von Papier
 ein Album der deutschen Technoband Scooter, siehe Sheffield (Album)
 eine Talsperre in Kalifornien, siehe: Sheffield-Talsperre
 der Name verschiedener Schiffe der Royal Navy, siehe HMS Sheffield
 Sheffield Motor Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1903–1906)
 Sheffield Beach Buggy Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1970–1971)
 Kap Sheffield, Kap von Rugged Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Mount Sheffield, Berg im Coatsland, Antarktika

Sheffield ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Sheffield (1928–2022), US-amerikanischer Politiker
 Charles Sheffield (1935–2002), britisch-amerikanischer Mathematiker, Physiker und Science-Fiction-Autor
 Edmund Sheffield, 2. Duke of Buckingham and Normanby (1716–1735), englischer Staatsmann und Dichter
 Frederick Sheffield (1902–1971), US-amerikanischer Ruderer
 Frisbee Sheffield, britische Philosophiehistorikerin
 Jeremy Sheffield (* 1966), britischer Schauspieler
 John Sheffield, 1. Duke of Buckingham and Normanby (1648–1721), englischer Staatsmann und Dichter, Erbauer des Buckingham Palace
 Johnny Sheffield (1931–2010), US-amerikanischer Schauspieler
 Kendall Sheffield (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Magnus Sheffield (* 2002), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Scott Sheffield, US-amerikanischer Mathematiker
 William Paine Sheffield (1820–1907), US-amerikanischer Politiker
 William Paine Sheffield junior (1857–1919), US-amerikanischer Politiker